Рупосово — название населённых пунктов в России:

 Рупосово — посёлок в Целинном районе Алтайского края
 Рупосово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Рупосово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Рупосово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Рупосово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Рупосово — бывшее село в Угранском районе Смоленской области (в 1775—1777 — город).